Hauptmarkt ist eine Bezeichnung für den zentralen Platz einer Stadt. Beispiele: 

 Hauptmarkt in  Bautzen, siehe Liste historischer und bedeutender Plätze und Straßen in Sachsen#Bautzen
 Hauptmarkt in Gotha
 Hauptmarkt (Krakau)
 Hauptmarkt (Nürnberg)
 Hauptmarkt in Pilsen, siehe Pilsen#Stadtgründung
 Hauptmarkt (Trier)
 Hauptmarkt in Zwickau, siehe Zwickau#Geographie

In Münster (Westfalen) lautet die Bezeichnung Prinzipalmarkt.